Termenul Fortaleza poate referă la:
 municipiul Fortaleza în Brazilia
 La Fortaleza – o reședință oficială a guvernului puertoricane